West Jefferson désigne :

 West Jefferson (Alabama)
 West Jefferson (Caroline du Nord)
 West Jefferson (Ohio)

Homonymie de localités aux États-Unis